Jan Kolář ist der Name folgender Personen:

*Jan Kolář (Ingenieur) (1868–1958), tschechischer Ingenieur für Brückenbau und Rektor der ČVUT
 Jan Kolář (Eishockeyspieler, 1981) (* 1981), tschechischer Eishockeyspieler
 Jan Kolář (Eishockeyspieler, 1986) (* 1986), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Ján Kollár
 Jan Koller